Belić ou Belic peut désigner :

Géographie 
 Belić, un village serbe

Patronyme 
 Aleksandar Belić (1876-1980), un linguiste serbe ;
 Dejan Belic (né en 1974), un footballeur serbe ;
 Jordanka Belić (née en 1964), une joueuse d'échecs serbe ;
 Milija Belic (né en 1954), un artiste serbe.

Voir aussi 
 la maison d'Aleksandar Belić
 Niko Bellic

Homonymie de patronyme